Léninsk puede referirse a:
Léninsk, una ciudad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Léninsk, un antiguo asentamiento de tipo urbano del óblast de Cheliábinsk, en Rusia, quw desde 2005 forma arte de la ciudad de Mias.
Léninsk-Kuznetski, una ciudad del óblast de Kemerovo, Rusia.
Léninsk, antiguo nombre de la ciudad de Asaka, Uzbekistán.
Léninsk, nombre de Baikonur, Kazajistán de 1958 a 1995.
Léninsk, nombre de la ciudad de Táldom, Rusia de 1918 a 1929.

Topónimos desaparecidos
Lugares con nombres de personas
Lenin